Wajner:
 Arkadij Wajner
 Gieorgij Wajner

Zobacz też 
 Weiner